Юрий Бражников:
 Бражников, Юрий Михайлович (1938—2015) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер СССР (1980).
 Бражников, Юрий Тихонович (род. 1936) — советский военачальник, командующий частями ПВО, генерал-лейтенант.